Claude Labrèche (1642-1711), facteur de clavecins français.
Gaétan Labrèche (1931 - 1990), acteur québécois.
Marc Labrèche (né en 1960), acteur et animateur québécois.
Marie-Sissi Labrèche (née en 1969), écrivain canadienne.
Rose Labrèche, arbitre internationale de rugby canadienne.

Voir aussi